Зво́нарж — фамилия. Известные носители:
 Звонарж, Андрей Юрьевич (род. 1976) — украинский политический деятель, депутат Верховной рады Украины.
 Звонарж, Йозеф (1824—1865) — чешский композитор, музыковед и музыкальный педагог.